Leonhard Meisser ist der Name folgender Personen:

* Leonhard Meisser (Kirchenlieddichter) (1803–1872), Schweizer reformierter Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Leonhard Meisser (Maler) (1902–1977), Schweizer Maler